La competició individual masculina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Sydney de 2000. La competició es realitzà a l'NSW Tennis Centre entre els dies 19 i 28 de setembre del 2000 sobre pista dura.

Hi participaren 64 tennistes de 39 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Marat Safin 
  Gustavo Kuerten 
  Magnus Norman 
  Lleyton Hewitt 
  Ievgueni Kàfelnikov 
  Àlex Corretja 
  Tim Henman 
  Juan Carlos Ferrero 

  Nicolas Kiefer 
  Franco Squillari 
  Mark Philippoussis 
  Marcelo Ríos 
  Patrick Rafter 
  Wayne Ferreira 
  Albert Costa 
  Michael Chang

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí a Sydney 2000  a ITF 
 Quadre individual masculí a Sydney 2000  a sports-reference 

Tennis als Jocs Olímpics d'Estiu de 2000